A 24 140-es számú mellékút egy rövid, kevesebb, mint fél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében, a Mátra szívében; Magyarország legmagasabbra húzódó országos közútja.

Nyomvonala 

A 24 134-es útból ágazik ki, Gyöngyös Kékestető városrészében, ahol az az út jobbra kanyarodik a kékestetői szanatóriumhoz. A Kékes 1014 méter magas csúcsa alatti buszfordulóhoz vezet, ott ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 429 méter megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24140
24140
Mátra